Борис Ломаев:
 Ломаев, Борис Михайлович (род. 1972) — российский политик, депутат Городской думы Ижевска;
 Ломаев, Борис Фёдорович (род. 1943) — кандидат филологических наук, доцент, профессор РАЕ.